Мо́гридж () — английская фамилия.

  (1787—1854) — английский писатель и поэт.
  (1889—1962) — американский бейсболист.
  (1940—2000) — британский специалист по транспортному движению, соавтор постулата Льюиса — Могриджа.